LAFC Champions League (it. Coppa dei Campioni dell'AFC) è una competizione calcistica per squadre di club dei paesi affiliati all'Asian Football Confederation (AFC) nata nel 2002 dalla fusione di due precedenti competizioni, la Coppa delle Coppe dell'Asia e il Campionato d'Asia per club. È organizzata dall'Asian Football Confederation (AFC).

Formula 
Dal 2004 vi partecipano squadre delle 14 maggiori federazioni asiatiche, mentre le altre compagini qualificate per le coppe internazionali giocano l'AFC Cup. Dall'edizione 2007 partecipano al torneo anche le squadre australiane.
Questi sono i 15 paesi le cui squadre sono o sono state ammesse all'AFC Champions League: Arabia Saudita, Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Giordania, Siria, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan e Vietnam. Dodici nazioni qualificano alla Coppa 2 squadre, mentre Vietnam, Thailandia e Indonesia una sola a testa.

Vi partecipano un totale di 32 squadre: le prime (e seconde, per alcuni) classificate dei campionati nazionali dei 15 paesi già elencati e le 2 squadre finaliste della AFC Cup, oltre alla detentrice dell'AFC Champions League. Nel primo turno, a gironi all'italiana con partite di andata e ritorno, le 32 squadre sono divise in due gruppi: quello dell'Asia dell'est e quello dell'Asia dell'ovest per motivi geografici. Successivamente si formano 4 gironi per parte, per un totale di 8 gironi da quattro squadre. Si qualificano agli ottavi di finale le prime 2 di ogni girone. In seguito si giocano ottavi (divisi tra est e ovest), quarti, semifinali e finale con gare di andata e ritorno.

La vittoria consente l'accesso alla Coppa del mondo per club FIFA.

Storia 
La competizione ha sostituito a partire dalla stagione 2002-2003 il vecchio Campionato d'Asia per club (AFC Club Championship), nato nel 1967 e che nelle prime quattro edizioni vide il dominio delle squadre israeliane.
Interrotto nel 1971, riprese solo nel 1986 e da allora fu disputato con regolarità.

La squadra con il maggior numero di vittorie è  l' con quattro titoli; segue il Pohang Steelers con tre vittorie.

Negli ultimi anni si è verificata un'equilibrata alternanza di vittorie tra squadre dell'estremo oriente e compagini mediorientali. Solo in due occasioni la AFC Champions League ha presentato una finale tra due squadre dello stesso Paese: nel 1997 e nel 2002; in tutti e due i casi disputarono la finale due rappresentanti della Corea del Sud.
Proprio la Corea del Sud è la nazione con più vittorie totali della competizione, undici. Seguono il Giappone con sette e l'Arabia Saudita con cinque.

Dopo i due trionfi consecutivi dell'Al-Ittihad, tra 2004 e 2005, le ultime due edizioni sono andate a due squadre dell'Asia orientale. I coreani del Jeonbuk Motors hanno vinto l'edizione 2006 battendo in finale la squadra siriana dell'Al-Karama. L'Urawa Red Diamonds vincendo l'AFC Champions League 2007 ai danni degli iraniani del Sepahan FC, ha riportato il titolo in Giappone dopo ben vent'anni.

Dal 1986 al 1998, tranne 2 edizioni annullate, la squadra campione d'Asia incontrava la squadra campione d'Africa per l'assegnazione della Coppa dei Campioni afro-asiatica.

Albo d'oro

Vittorie per squadra

Note

Voci correlate 
 Asian Football Confederation
 Coppa delle Coppe AFC
 Coppa dell'AFC
 Coppa del Presidente dell'AFC

Collegamenti esterni